Antoni Władysław Gluziński (1856-1935), lekarz
 Franciszek Maciej Gluziński (1823-1899), lekarz
 Kazimierz Gluziński (1900-1969), działacz narodowy
 Lesław Gluziński (1858-1932), lekarz
 Tadeusz Gluziński (1888-1940), działacz polityczny
 Tomasz Gluziński (1924-1986), poeta, trener
 Wit Apostolakis-Gluziński (1998), aktor